Il doppio del torneo di tennis South Australian Open gennaio 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Kim Warwick che hanno battuto in finale Andrew Jarrett e Jonathan Smith 7-5, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (campioni)
 David Carter /  Rod Frawley (quarti di finale)

 Chris Edwards /  Eddie Edwards (primo turno)
 Lloyd Bourne /  Tim Wilkison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

South Australian Open 1982